Kensuke Hidžikata (土方 健介, Hijikata Kensuke, * 1. ledna 1922, Tokio) je japonský fotograf aktivní převážně ve 20. století.

Odkazy

Reference

Související články 
 Fotografie v Japonsku

Japonští fotografové
Narození v roce 1922
Narození 1. ledna
Možná žijící lidé
Muži